Котушка — те ж саме, що й коток, циліндр для намотування ниток, проводів тощо
 Котушка — у радіотехніці — прилад, що складається з порожнистої циліндричної основи з намотаним на неї дротом.
 Котушка запалювання
 Котушка індуктивності
 Котушка Гельмгольца
 Котушка Удена
 Котушка Тесли
 Біфілярна котушка
 Риболовна котушка — пристрій для змотування волосіні вудки чи спінінга.
 Котушка (Planorbis) — рід черевоногих прісноводих молюсків родини Planorbidae.
 Котушки (Planorbidae) — родина черевоногих прісноводих молюсків ряду легеневих равликів (Pulmonata)

Кінематограф 
 «Котушка» — американський фільм 1988 року

Див. також 
 Коток
 Соленоїд
 Бобіна
 Шпуля
 Ролик